Ферекратовский стих (также Ферекратов стих, Ферекратей или Ферекратий) — стих античной метрики, названный в честь древне-греческого поэта и комедиографа Ферекрата (вторая половина V века до н. э.).

Ферекратовский стих относится к числу логаэдов и представляет собой два трохея в соединении с дактилем, который может быть на первом или на втором месте:
 Ферекратовский стих I: «—UU|—U|—U»;
 Ферекратовский стих II: «—U|—UU|—U».

Ссылки 

Силлабо-метрическое стихосложение
Античная метрика